Edward Smith-Stanley (12. hrabia Derby) (1752–1834) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Smith-Stanley (13. hrabia Derby) (1775–1851) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Smith-Stanley (14. hrabia Derby) (1799–1869) – premier Wielkiej Brytanii w latach 1852, 1858-1859 i 1866-1868

Zobacz też 
 Edward Smith
 Edward Stanley